Politikerhaftung ist ein politisches Schlagwort, unter dem gefordert wird, Politiker für Fehlentscheidungen persönlich haftbar zu machen. Das Thema wird verstärkt in Österreich diskutiert. Im Allgemeinen können Politiker für ihre Handlungen im Amt haftbar gemacht werden, wenn sie gegen geltende Gesetze verstoßen oder ihre Pflichten verletzen. In Deutschland verhindert eine Haftung in erster Linie das Weisungsrecht des Justizministers gegenüber den Staatsanwälten. 

Neben dem Konzept der Haftung steht die Idee der politischen Verantwortlichkeit. Dies tritt auf, wenn ein Politiker eine Handlung begeht, die zwar nicht unbedingt illegal ist, aber gegen die ethischen Standards oder politischen Erwartungen verstößt. In diesem Fall kann der Politiker gezwungen sein, zurückzutreten oder eine öffentliche Entschuldigung abzugeben.

Bestehende Rechtsgrundlagen 
Eine Form der Politikerhaftung ist die strafrechtliche Haftung. Dies tritt auf, wenn ein Politiker eine strafbare Handlung begeht, wie beispielsweise Korruption, Veruntreuung von öffentlichen Geldern oder Amtsmissbrauch. In diesem Fall kann der Politiker strafrechtlich verfolgt und verurteilt werden. Politiker können in Deutschland gemäß dem Strafgesetzbuch (StGB) für strafbare Handlungen im Amt strafrechtlich belangt werden, z. B. Korruption (Vorteilsannahme, §§ 331 ff. StGB), Untreue (§ 266 StGB) und Bestechlichkeit (§ 332 StGB). Durch die sog. Bugwellen-Entscheidung (BGH 1 StR 273/97 am 4. November 1997 am Landgericht Stuttgart) wurde festgelegt, dass bei Verstößen der Exekutive gegen Haushaltsgrundsätze nur für Untreue bestraft werden kann, wenn einer Privatperson ein von ihr nicht zu beanspruchender und deshalb rechtswidriger Vorteil zugewendet wurde, also nur bei echten Fällen von Korruption. 

Ein Amtsdelikt bezeichnet im Strafrecht eine Straftat, an der ein Amtsträger beteiligt ist. Das Disziplinarrecht ahndet im öffentlichen Dienst dienstliche Verfehlungen oder Dienstvergehen der Beamten, Richter und Soldaten. Als Regierungskriminalität werden Straftaten bezeichnet, die im Auftrag oder mit Duldung von Regierungen erfolgen. Gemäß dem Abgeordnetengesetz (AbgG) genießen gewählte Abgeordnete politische Immunität und Indemnität, um ihre Arbeit im Parlament unabhängig ausüben zu können. Die politische Immunität ist in der Regel zeitlich begrenzt und kann in einigen Fällen aufgehoben werden, wenn ein Amtsträger eine schwerwiegende Straftat begeht. Die Indemnität schützt die Abgeordneten vor einer straf- und zivilrechtlichen Verantwortung bei Abstimmungen oder Äußerungen, die sie im Parlament oder dessen Ausschüssen getan haben. 

Politiker können nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) oder speziellen Gesetzen zur Haftung für Schäden, die sie während ihrer Amtsausübung verursachen, zivilrechtlich belangt werden. Aber wenn sie für Schäden haften müssen, die durch rechtswidrige oder pflichtwidrige Handlungen verursacht wurden, einschließlich der Verletzung von Verträgen oder der Missachtung von Schutzpflichten, geht die Haftung nach Art. 34 S. 1 GG auf den Staat über. Der wissenschaftliche Dienst des deutschen Bundestages 3 „Verfassung und Verwaltung“ stellte 2019 fest: Nach § 839 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) haftet ein Beamter für Schäden, die er in Ausübung seines Amtes durch Verletzung seiner Amtspflicht einem Dritten vorsätzlich oder fahrlässig zugefügt hat. Art. 34 GG (Staatshaftungsrecht (Deutschland)) sieht die Möglichkeit des Staates vor, in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit Regress beim handelnden Amtswalter zu nehmen. Im Verhältnis zu Bundesbeamten hat der Gesetzgeber eine entsprechende Regelung geschaffen (§ 75 Bundesbeamtengesetz). Das für Bundesminister einschlägige Bundesministergesetz sieht eine solche Rückgriffsmöglichkeit jedoch nicht vor. Nur für echte Amtsdelikte können auch Bundesminister zur Haftung gezogen werden.

Positionen 
Hans-Joachim Vogel, ehemaliger Vorsitzender der SPD, sprach sich im Zusammenhang der CDU-Spendenaffäre 2000 für eine persönliche Haftung aus: „Also, ob es strafrechtliche Sanktionen sein müssen, die über den jetzt ja schon geltenden Untreueparagraphen des Strafgesetzbuches hinausgehen, das wird die Kommission zu prüfen haben. Aber dass eine persönlich Haftung – nicht nur eine Haftung der Partei – ins Auge gefasst wird, dafür scheinen mir dann schon eine ganze Reihe von Gründen zu sprechen – etwa in dem Fall, der uns ja nun schon seit Wochen bewegt, auch wegen des Schweigens des ehemaligen Bundeskanzlers. Jetzt ist ja nur die Partei verpflichtet, jetzt sozusagen Gelder zurückzuzahlen, um eben dem Gesetz Genüge zu tun. Da könnte man schon daran denken, dass eine persönliche Haftung eintritt.“

Irmgard Griss, österreichische Politikerin (NEOS), Juristin und ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofes, sprach sich 2018 in ihrem Blog für eine Politikerhaftung aus: „Wenn ein Schaden entsteht, weil zB kein Generalunternehmer eingesetzt wurde, sollte geprüft werden, ob die Entscheidungsträger ihre Sorgfaltspflichten verletzt haben. Das ist etwa dann der Fall, wenn sie vor ihrer Entscheidung nicht alle notwendigen Informationen beschafft oder die Informationen nicht angemessen aufbereitet haben, ein Interessenkonflikt bestand oder sie nicht davon ausgehen konnten, zum Wohl der Allgemeinheit zu handeln. Das ist die sogenannte Business Judgment Rule; nach ihr wird beurteilt, ob etwa der Vorstand eines Unternehmens für einen Schaden aufzukommen hat. Für die Politik sollte nichts anderes gelten.“

Befürworter ist etwa Jurist und Autor Carlos A. Gebauer 2019: „Wer weiß, dass er haften könnte, verhält sich von vornherein vorsichtiger. Das ist bekanntlich elementares und effizientes Qualitätsmanagement.“

Hauptthema der deutschen Kleinpartei Die Pinken/Bündnis21 ist die Forderung der „Politikerhaftung“, in dem Sinne, dass Politiker für Steuerverschwendung und die Nichtverfolgung von Straftaten haften müssen.

Die Idee wird beispielsweise von 2014 von dem österreichischen Verfassungsjurist und Hochschullehrer Theo Öhlinger kritisiert: „Es liegt im Wesen der Politik, dass es hier um Entscheidungen geht, die für die Allgemeinheit relevant sind, und die die Allgemeinheit, wenn sie falsch sind, auch sehr viel kosten“.

Weblinks 
 Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages: Kurzinformation - Haftung und strafrechtliche Verantwortung von Bundesministern und anderen Amtsträgern

Einzelnachweise 

Politisches Schlagwort (Deutsch)
Regierungswesen (Deutschland)
Regierungswesen (Österreich)